

Жінки 
 Апрелєва Валерія (* 1997) — українська плавчиня-синхроністка.
 Апрелєва Олена Іванівна (1846—1923) — російський прозаїк та перекладач.

Чоловіки 
 Апрелєв Василь Петрович (1805—1855) — ротмістр кавалергвардського полку, знайомий Тараса Шевченка.